Not All Dogs Go to Heaven («Не все псы попадают в рай») — одиннадцатая серия седьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 29 марта 2009 года на канале FOX.

Сюжет 
Семья Гриффинов посещает ежегодную выставку-собрание фанатов «Звёздного пути», ярым поклонником которого является Питер. Стьюи разъярён, что ему не дают задать вопросы актёрам сериала, а Мег там откровенно скучно, и вдобавок отец заставляет её сфотографироваться с человеком в костюме пришельца. Оказывается, что на лице у него не ужасная маска, а просто он болен свинкой. Непривитая Мег заболевает.

Мег выходит из своей комнаты спустя пять дней: исцелённая и с новой верой в Бога, так как всё это время она смотрела по телевизору единственный работающий религиозный канал. Она решает нести слово Божие повсюду, и начинает с атеиста Брайана. Тот не поддаётся, и тогда Мег подсовывает сюжет об «обнаруженном ею атеисте» в местные новости. Жители Куахога оказываются отнюдь не толерантны, как надеялся пёс, и начинают гонения на него. Особенно тяжело даётся Брайану то, что «ему не наливают ни в одном баре». Решив притвориться, Брайан заявляет Мег, что уверовал в Бога. Та рада, распространяет эту новость, и Брайан снова может свободно выпивать. Однако, оказывается, теперь Брайану предстоит выполнять, наравне со всеми, «угодную Богу работу» — сжигать «антибожественные» книги. Псу удаётся заставить Мег пересмотреть её отношение к Богу: «Если бы он тебя правда любил, стал бы он тебя помещать на Землю с такой плоской грудью и толстой задницей? В семью, которой до тебя дела нет?». После этого выясняется, что всё действие происходило внутри молекул абажура в общей спальне Адама Веста и Роба Лоу.

Тем временем Стьюи конструирует транспортатор, который заставляет явиться к нему актёров «Звёздного пути», и ответить-таки наконец на его вопросы. Расправившись с Дениз Кросби (точно, как в телесериале), Стьюи угоняет фургон Кливленда и везёт команду в Макдоналдс, а после этого в боулинг. В течение дня Стьюи приходит к выводу, что «все они — тупые идиоты», и «транспортирует» их обратно.

Создание 
 Автор сценария: Дэнни Смит
 Режиссёр: Грег Колтон
 Композитор: Уолтер Мёрфи
 Приглашённые знаменитости: Патрик Стюарт, Левар Бертон, Гейтс Макфадден, Майкл Дорн, Уил Уитон, Дениз Кросби, Марина Сиртис, Брент Спайнер, Джонатан Фрейкс, Адам Вест (в не-анимационной врезке) и Роб Лоу (в не-анимационной врезке) — все камео
Премьеру эпизода посмотрели 4,8 % американских семей; в момент трансляции премьеры 7 % телевизоров США были переключены на канал FOX.

Регулярным критиком (IGN, обозреватель Ахсан Хак) эпизод был принят с восторгом.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название мультфильма «Все псы попадают в рай» () (1989).
 В эпизоде в качестве приглашённых знаменитостей присутствует полный состав главных героев фильма «Звёздный путь: Следующее поколение». Некоторые из них ранее уже принимали участие в озвучивании эпизодов «Гриффинов»:
 Патрик Стюарт: в роли Питера в некоторых сценах серии «No Meals on Wheels»; в роли Эйвери Баллока из «Американского папаши» в серии «Lois Kills Stewie»; в роли Жан-Люк Пикара (камео) в серии «Peter's Got Woods»
 Джонатан Фрейкс, Майкл Дорн и Марина Сиртис: в роли соответствующих персонажей «Звёздного пути: Следующее поколение» Уильям Томас Райкера, Ворфа и Дианы Трой в серии «Peter's Got Woods»
 Левар Бертон: в роли социального работника Верна в серии «Petarded».
 Питер упоминает повесть Стивена Кинга, в которой старый цыган дал установку Бритни Спирс толстеть. Это — пародия на повесть Кинга «Худеющий».
 Питер упоминает актёра Дэна Кортеза.
 Мег смотрит сериал «Боль всё сильнее», и пародирует поведение его персонажей.
 Фраза Уила Уитона «Я хочу гамбургер. Нет, чизбургер!» — пародия на фильм «Мальчик для гольфа» () (1980).
 Стьюи упоминает актрису «Хупи» Голдберг.
 Питер хочет поменять Брайана на Мармадьюка.
 Персонажи упоминают фильмы:
 Патрик Стюарт — «Дюна», «Люди Икс», «Люди Икс-2» и «Люди Икс-3».
 Стьюи — «Придурки».
 Питер — «Ловец снов».
 Сжигаемые «антибожественные книги»:
 «Происхождение видов» Чарльза Дарвина
 «Краткая история времени» Стивена Хокинга
 «Логика для первоклассников»
 Концовка эпизода (камера, удаляющаяся от персонажей в космос до бесконечности) пародирует концовку фильма «Люди в чёрном».
 Стьюи отправляет фото больной Мег Кельвину.

 Создатель «Гриффинов», Сет Макфарлейн, является большим поклонником «Звёздного пути», и даже сыграл эпизодическую роль инженера Энсайна Риверса в сериале «Звёздный путь: Энтерпрайз»: в эпизоде 3-20 «The Forgotten» (2004) и в эпизоде 4-15 «Affliction» (2005).
 В этом эпизоде все главные герои «Звёздного пути» снова вместе с момента выхода «Возмездия» (2002); впрочем, актёры не встречались друг с другом во время записи своих голосов для серии.
 Голос Уила Уитона для этого эпизода был записан гораздо раньше: 20 сентября 2007 года.
 Питер молится Богу, чтобы тот дал ему коды для прохождения игры «Punch-Out!!». Для этой игры не существует кодов.
 Атеист Брайан:
 упоминает телескоп Хаббла, в который «не видно бородатого мужика, сидящего на облаке», после чего появляется Бог, летящий на воздушном скутере под песню Flash группы Queen
 по словам Питера, его Бог накажет Kodak’ом DCS
 в новостях его портрет сопровождается подписью «Хуже, чем Гитлер!»

См. также 
 Толерантность (социология)
 Смысл жизни
 Проблема зла

Ссылки 
 «Not All Dogs Go to Heaven» на Internet Movie Database

Примечания 

Серии «Гриффинов»
Звёздный путь: Следующее поколение
Эпизоды телесериалов с совмещением живых актёров и анимации